

Sigle 
 Java Modelling Language

Codici 
 jml – codice ISO 639-3 della lingua jumli